Во́лтон () — англійське прізвище або топонім.

Персоналії 
 Волтон (прізвище)

Топонім

Волтон (округ)
 Волтон — місто, штат Індіана
 Волтон — місто, штат Канзас
 Волтон — місто, штат Кентуккі
 Волтон — місто, штат Нью-Йорк
 Волтон — селище, штат Нью-Йорк
 Волтон — переписна місцевість, штат Небраска